Veselý oder Vesely ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Veselý (1935–2015), tschechischer Bildhauer
 Bohumil Veselý (* 1945), tschechoslowakischer Fußballspieler

 Franz Vesely (1898–1951), österreichischer Politiker (SPÖ) und Bezirksschulinspektor
 Herbert Vesely (1931–2002), österreichischer Regisseur
 Ivo Vesely (1926–2002), australischer Eishockeyspieler

 Jiří Veselý (* 1993), tschechischer Tennisspieler

 Michal Veselý (* 1980), tschechischer Fußballspieler
 Petr Veselý (* 1971), tschechischer Fußballspieler
 Vítězslav Veselý (* 1983), tschechischer Speerwerfer

Siehe auch:
 Veseli
 Wesely
 Wehsely
 Wessely